Les BBC Sessions sont des séances d'enregistrement de musique en direct des studios de la BBC.

Historique 
La BBC créée Radio 1 en 1967. À l'époque, les maisons de disques craignent que la diffusion des disques sur les ondes ne fasse chuter leurs ventes. Elles parviennent à faire voter une loi imposant aux radios un quota maximum d'heures de diffusion. Quand Radio 1 est créée, elle n'a droit qu'à quelques heures de musique par jour. Cette loi restera en vigueur jusqu'en 1988.

Les radios trouvent le moyen de la contourner en enregistrant des séances en direct dans leurs studios. Ces enregistrements sont l'occasion pour beaucoup de musiciens de se faire connaître. 

En septembre 1967, la première BBC Session est diffusée sur Radio 1, mais plusieurs prestations ont été enregistrés à la BBC bien avant cette date.

Entre 1967 et 2004, l'animateur vedette John Peel enregistre environ  séances, invitant plus de  artistes.

Albums 

Plusieurs artistes ont tiré des albums de leurs passages à la BBC.

BBC Sessions 

 Belle and Sebastian : The BBC Sessions (2008)
 Cocteau Twins : BBC Sessions (1999)
 Cream : BBC Sessions (2003)
 Deep Purple : The BBC Sessions 1968-1970 (2011)
 Led Zeppelin : BBC Sessions (1997)
 Loudon Wainwright III : The BBC Sessions (1998)
 New Order : BBC Sessions (1990)
 Rory Gallagher : BBC Sessions (1999)
 Texas : The BBC Sessions (2007)
 The Jimi Hendrix Experience : BBC Sessions (1998)
 The Kinks : BBC Sessions 1964-1977 (2001)
 The Nice : BBC Sessions (2002)
 The Stranglers : The Sessions (1995)
 The Who : BBC Sessions (2000)
 The Yardbirds : BBC Sessions (1997)

Live at the BBC 

 The Beatles : Live at the BBC (1994) et On Air - Live at the BBC Volume 2 (2013)
 Dire Straits : Live at the BBC (1995)
 Electric Light Orchestra : Live at the BBC (1999)
 Fairport Convention : Live at the BBC (2007)
 Fleetwood Mac : Live at the BBC (1995)
 Marianne Faithfull : Live at the BBC (2008)
 Stereo MC's : Live at the BBC (2008)

At the BBC 

 Blondie : At the BBC (2010)
 David Bowie : Bowie at the Beeb (2002)
 The Jam : The Jam at the BBC (2002)
 Shawn Phillips : At the BBC (2009)
 Pixies : Pixies at the BBC (1998)
 Queen : At the Beeb (1989)
 Siouxsie and the Banshees : At the BBC (2009)

Autres 

 Badfinger : BBC in Concert 1972-3 (1997)  
 Iron Maiden : The BBC Archives (2002)
 Syd Barrett : The Radio One Sessions (2004)

Article connexe 
 MTV Unplugged

Notes et références 

Émission de radio depuis le Royaume-Uni
Émission de radio en anglais
Émission musicale de radio
Émission de radio sur la BBC
1967 à la radio
Émission de radio disparue en 2004
Ancienne émission de radio